Gnathosyllis diplodonta är en ringmaskart som beskrevs av Schmarda 1861. Gnathosyllis diplodonta ingår i släktet Gnathosyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
diplodonta